Список игр для AmigaOne.

A 
 Abe's Amazing Adventure (Richard Drummond,  )
 Abombniball (Martin Donlon,  )
 ABrick (Milan Babuskov,   )
 Abu Simbel Profanation Deluxe (MA Software,  )
 Adv770 (Mike Arnautov,  )
 AddTraction (Andre Kloss / ToAks, )
 Afternoon Stalker (Pierre Sarrazin,  )
 Air Sea Battle (flem / ToAks,  )
 Aklabeth (Paul Robson, )
 Aleph One (Aleph One team,  )
 Alex the Allegator 4 (Johan Peitz,  )
 Alien Nations (Titan Computer)
 Alien Pool (M.J.Korman / ToAks,  )
 AlienBlaster (Paul Grathwohl, Arne Hormann, Daniel K¿hn, S¿nke Schwardt,  )
 Aliens (Ventzislav Tzvetkov,  )
 Alinearis 2 (Alinea Computer,   )
 Alizarin Tetris (Kiri Wagstaff, Westley Weimer,  )
 Ambassador of Pain (Raffael Himmelreich, Clifford Wolf, )
 AmiChess (Achim Stegemann, )
 AmiLines (Roland FLORAC,  )
 AmiSudoku (Roland FLORAC, )
 Amoebax (J. Fita, S. Creatiu, A. Almarza, F. Brugat,  )
 Amphetamine (Jonas Spillmann,  )
 Anagramarama (Colm Gallagher / ToAks,  )
 Angband (Juha Niemim,  )
 Animal Keeper (Juha Niemim, )
 Another Pool (Gerrit Jahn,  )
 Armageddon Sword (Gemini, )
 ASCII Robowars 3D (Gemini, )
 AThrust (Peter Ekberg, Frank Wille, Juha Niemimaki,  )
 Atakks (fab, )
 Apple Drop ()
 Aqua (Emerald Imaging / Crystal Interactive Software)
 Awaker (Poison (Vinais Maxime),  )

B 
 BOH (EDITEL snc)
 Broken Sword II (Revolution Software)

C 
 Casino (Max m3x Tretene  )
 Command and Conqueror (Westwood Studios)
 Curse Of Monkey Island (Lucasart’s)

D 
 D-Fragmenta (Juha Niemimaki, )
 Dafel: Bloodline (Pagan Software / Epic Interactive)
 Daimonin B4 (Daimonin Project Team,  )
 Dangen (Oohara Yuuma,  )
 Dark Soul (Kinetic Creationz)
 Dead Walk (Alpha Software)
 DeadlyCobra (outbak, DrZaiusX11,  )
 Deathchase 3D (Paul Robson / ToAks, )
 Defendguin (Bill Kendrick,  )
 Demon Earth: Background (Nytar, )
 Descent II (Ryan C. Gordon,  )
 Destructive Poker (Farbod Fahimi )
 Diamond Girl (Joni Yrjana,  )
 Disk War (Alessandro Pira,  )
 Dodgin' Diamond II (Juan J. Mart¿nez,  )
 Donce Ferinohazana (Hugo Ruscitti / ToAks,  )
 Dream Deal (Jeff Anderson, )
 Duke Nukem 3D (Max Tretene,  )
 Dumbbell (Thunderpalace software,  )
 DWars (Bob Lowry, )
 Dweebs (Crystal Interactive Inc)

E 
 Echelon: The Storm (Madia / Bethesda Softworks)
 Europa Universalis (Paradox Entertainment / Hyperion Entertainment)

F 
 Foundation's Edge (Paul Burkey / Epic Interactive)
 Freespace: The Great War (Interplay/ Hyperion Entertainment)

G 
 Gilbert Goodmate (Prelusion / Crystal Interactive Software)
 Glyndoo (Rafal «Mufa» Chyla  )
 Grand Theft Auto (Rockstar / DMA Design)
 Great Nations (GN)

H 
 Hearts (Tuomas Hokka )
 Homeland (Jeppe Nielsen / Blittersoft)

L 
 Lambda (Lambda Sector)

M 
 Majesty (Cyberlore Studios / Titan Computer)

O 
 Operation: Counterstrike (BLUE BLACK Solution)

P 
 Payback (Apex Designs / Blittersoft)
 Phoenix (Future Tales / APC&TCP)

S 
 Scavengers (Pagan Software)
 SDLMemory (Aaron Ponti  )
 Shogo (Monolith / Hyperion Entertainment)
 SIN (Activision / Hyperion Entertainment)
 Soldier of Fortune (Activision / Hyperion Entertainment)
 Soliton (Soliton Team  )
 Sudden Strike (Fireglow / CDV)

T 
 Tales of Tamar (Eternity)
 The Feeble Files (Adventure Soft)
 The Last Patriot (Delsyd Software)
 TuxMath (Bill Kendrick / ToAks,  )
 TuxType (Sam «Criswell» Hart / ToAks,  )

V 
 Video Poker (Jay Prue )

W 
 Wipeout 2097 (Psygnosis/ Digital Images)
 Worms: Armageddon (Team 17 / Hyperion Entertainment)

A